Gaarder est un patronyme porté notamment par :

  (1953-2004), musicien norvégien ;
  (1973-), artiste norvégienne ;
 Jostein Gaarder (1952-), écrivain et philosophe norvégien ;
  (1814-1883), juriste norvégien ;
 Shabana Rehman Gaarder (1976-2022),  humoriste de stand-up norvégienne ;
  (1885-1970), écrivain norvégien.

Patronyme norvégien